

Patronymes 
 Alexandre Radó (né Sándor Radó) (1899-1981), cartographe hongrois et agent soviétique
 Charles Rado (1899-1970), fondateur l’agence photographique Rapho en 1933 à Paris.
  (1932-2022), acteur américain
 Richard Rado (1906-1989), mathématicien allemand
 Rado est le pseudonyme de Georges Andriamanantena (1923-2008) poète malgache
 Sándor Radó (1890-1972), psychanalyste hongrois et américain
 Tibor Radó (1895-1965), mathématicien hongrois

Personnes morales 
 Rado (entreprise), un fabricant de montres, filiale de Swatch Group.

En sciences 
 , théorèmes de mathématiques dus à Richard Rado ou Tibor Radó

Homonymie de patronyme